Les mots procerus, procera et procerum sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « long, haut, grand ».

 En anatomie humaine, le muscle procérus est un petit muscle impair situé à la racine du nez.
 En taxonomie, les mots procerus, procera et procerum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces et sous-espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : procerus, procera, procerum.

Notes et références 

Épithète spécifique